Арсена́льська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Арсенальська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Арсенальська вулиця — вулиця в місті Сніжне Донецької області.

Див. також 
 Арсенальна вулиця

Вулиці